Alexander Stewart (ca. 1454 - Parijs, 1485) was de tweede zoon van koning Jacobus II van Schotland en was hertog van Albany.

Biografie 
Al op vierjarige leeftijd werd Alexander Stewart benoemd tot hertog van Albany. Daarnaast verwierf hij het graafschap March en de heerlijkheden van Annandale en Isle of Man. In 1460 reisde hij naar Gelre naar de familie van zijn moeder. Toen hij terugkeerde werd hij gevangengenomen door de Engelsen, maar werd hij al snel weer vrijgelaten. Na zijn terugkomst werd hij door zijn broer benoemd tot Lord High Admiral en Landvoogd van de Marken. In 1479 werd Albany van hem afgenomen en vluchtte Alexander Stewart naar Frankrijk waar hij werd verwelkomd door koning Lodewijk IX. Hij vocht aan de zijde van de Engelse koningen Richard III en Eduard IV  in Schotland tegen zijn broer. Na een nederlaag tegen de Schotten in 1484 vluchtte hij naar Frankrijk waar hij een jaar later tijdens een steekspel om het leven zou komen.

Huwelijken en kinderen 
Alexander Stewart huwde eerst met Katherine Sinclair en samen met haar kreeg hij twee kinderen:
Alexander Stewart (1477-1537), bisschop van Moray,
Andrew Stewart,
Na de ontbinding van zijn eerste huwelijk in 1478 huwde hij in 1480 met Anna de la Tour d'Auvergne. Zij kregen samen twee kinderen:
John Stewart (1481-1536), hertog van Albany
Maud Stewart

Bronnen 
R.J. Tanner: "Alexander Stewart, Duke of Albany" in Oxford Dictionary of National Biography

Huis Stuart
Persoon in de 15e eeuw